Die Státní liga 1936/37 war die 13. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 26. August 1936 und endete am 17. Mai 1937.

Meister wurde Slavia Prag.

Modus 
Die Liga wurde wieder auf 12 Mannschaften reduziert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 22 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1936/37
Fußballsaison 1936/37